Geografia:
 Gran massa d'aigua salada, vegeu Oceà
Oceà Atlàntic
Oceà Índic
Oceà Pacífic
Oceà Àrtic
Oceà Antàrtic
 Mitologia:
Oceà (mitologia)